Lutherse Kerk (dt. lutherische Kirche) ist der Name folgender Kirchengebäude in den Niederlanden:

 Lutherse Kerk (Groede), Gotteshaus in Sluis, Provinz Zeeland
 Lutherse Kerk (Middelburg), Gotteshaus in Middelburg, Provinz Zeeland
 Lutherse Kerk (Tiel), Pfarrkirche in Tiel, Provinz Gelderland
 Lutherse Kerk (Vlissingen), Pfarrkirche in Vlissingen, Provinz Zeeland
 Lutherse Kerk (Zierikzee), Saalkirche in Zierikzee, Provinz Zeeland

Siehe auch:
 Oude Lutherse Kerk, Kirche in Amsterdam
 Ronde Lutherse Kerk, profanierte Kirche in Amsterdam